Списъци за Румъния